Le Jour d'après (Up from the Beach), film américain de Robert Parrish, sorti en 1965 ;
 Le Jour d'après (The Day After), téléfilm américain de Nicholas Meyer, sorti en 1983, à l'origine un téléfilm sur le lendemain d'une explosion nucléaire, exploité ultérieurement en salles ;
 Le Jour d'après (The Day After Tomorrow), film américain de Roland Emmerich, sorti en 2004 ;
 Le Jour d'après (Geu-hu), un film dramatique sud-coréen réalisé par Hong Sang-soo et sorti en 2017 ;
 Le Jour d'après (Aftermath), série canadienne de documentaires de Rob Minkoff, réalisé en 2010 ;
 Le Jour d'après, chanson de Chimène Badi sortie en 2004 ;
 Le Jour d'après, huile sur toile d'Edvard Munch (musée d'Oslo) peinte en 1894-1895.